Leopold František Toskánský; : Leopold Franz Peter Ferdinand Maria Joseph Gottfried Georg Karl Otto Rudolf Michael Erzherzog von Österreich, Prinz von Toskana (25. říjen 1942 – 23. červen 2021) byl členem toskánské linie rodu habsbursko-lotrinského. V letech 1984–1993 si nárokoval titul titulárního velkovévody toskánského.

Rodina 
Leopold František byl třetím nejstarším dítětem a jediným synem arcivévody Gottfrieda a jeho manželky princezny Doroty Bavorské. Měl dvě starší a jednu mladší sestru.

Manželství a potomci 
Leopold František se 19. června 1965 oženil s Laetitií d'Arenberg (* 2. září 1941). Měli spolu dva syny:

 arcivévoda Zikmund (* 21. dubna 1966), současná hlava toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu
 arcivévoda Guntram (* 21. července 1967)

Leopold a Laetitie se rozvedli v roce 1981. Podruhé se oženil 18. června 1993 s Martou Perez Valverde a vzdal se titulu velkovévody toskánského ve prospěch staršího syna. Leopold a Marta se rozvedli v roce 1998.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Leopold František na stránkách The Peerage
 Genealogie Eu-web

Leopold Toskánský
Leopold Toskánský
Leopold Toskánský
Leopold Toskánský
Narození 25. října
Narození v roce 1942
Žijící lidé
Muži